est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide méclofénamique, numéro CAS 
 diclofénac, numéro CAS